El topónimo Villavieja puede hacer referencia a:

en Colombia 

 Villavieja, un municipio colombiano del departamento de Huila.

en España 

 Villavieja, localidad del municipio de Priaranza del Bierzo, en la provincia de León.
 Villavieja, localidad del municipio de Tordesillas, en la provincia de Valladolid.
 Villavieja, localidad y municipio de la provincia de Castellón.
 Villavieja de Muñó, localidad del municipio de Estépar, en la provincia de Burgos.
 Villavieja de Yeltes, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 Villavieja del Lozoya, localidad y municipio de la Comunidad de Madrid.
 Villavieja, yacimiento arqueológico de la provincia de Granada.

en Filipinas 

 Villavieja, una localidad filipina de la provincia de Abra, en la isla de Luzón.